22-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 22-й меридиан восточной долготы
 22-й меридиан западной долготы

См. также 
 22-я параллель северной широты
 22-я параллель южной широты